Hans Asperger — médico austríaco
 Síndrome de Asperger — desordem do espectro autista, nomeada em homenagem a Hans Asperger

Desambiguações de ciências